Giovanni Battista Meneghini, époux de la cantatrice Maria Callas
 Giuseppe Giovanni Antonio Meneghini (1811-1889), un naturaliste et un géologue italien
 Maxim Meneghini (né en 1993), un joueur international algérien de rugby à XV
 Orphée Meneghini (né en 1934), un coureur cycliste français
 Patrice Meneghini (né en 1948), un raseteur français

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme